The Best of David Bowie 1969/1974 — компиляция Дэвида Боуи, выпущенная EMI в 1997 году. Выпуск и распространение альбома в США были прекращены в связи с большим количеством неточностей в ценниках и во вкладышах внутри упаковки. Альбом также был выпущен как первый диск компиляции The Platinum Collection (2005).

На альбоме есть три бесценных раритета: «John, I’m Only Dancing» (sax-версия) — записана в течение сессий альбома Aladdin Sane, «The Prettiest Star» (сингл-версия) — оригинальный сингл 1970 года с участием Марка Болана на лид-гитаре и «All the Young Dudes» (студийная версия), являвшейся оригинальной записью Боуи 1973 года.

Список композиций 
Все песни написаны Дэвидом Боуи, за исключением отмеченных.

 «The Jean Genie» — 4:08
 «Space Oddity» — 5:15
 «Starman» — 4:18
 «Ziggy Stardust» — 3:16
 «John, I’m Only Dancing» (Sax версия) — 2:42*
 «Rebel Rebel» — 4:30
 «Let’s Spend the Night Together» (Мик Джаггер, Кит Ричардс) — 3:07
 «Suffragette City» — 3:27
 «Oh! You Pretty Things» — 3:14
 «Velvet Goldmine» — 3:11
 «Drive-In Saturday» — 4:29
 «Diamond Dogs» — 6:05
 «Changes» — 3:34
 «Sorrow» (Боб Фелдман, , ) — 2:55
 «The Prettiest Star» (Bolan стерео-версия) — 3:14
 «Life on Mars?» — 3:52
 «Aladdin Sane» — 5:10
 «The Man Who Sold the World» — 3:56
 «Rock ’n’ Roll Suicide» — 3:00
 «All the Young Dudes» — 4:11

 В японское издание добавлена песня «Lady Stardust», но в нём отсутствует «Suffragette City».

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Дэвидом Боуи
Сборники EMI Records
Сборники на английском языке
Сборники Дэвида Боуи